

Patronyme 

 Emilio Sagi-Barba (1900-1951), un footballeur espagnol ;
 Emili Sagi i Barba (1876-1949), un chanteur baryton catalan ;
 Alvarez Alonso Barba (vers 1640), minéralogiste et prêtre espagnol ;
 Gustave-Émile Barba (1803-1867), libraire et éditeur français ;
 Jean-Nicolas Barba (1769-1846), éditeur et libraire français ;
 Michel Barba (1925-1991), essayiste et industriel français ;
 Norberto Barba (1963-), réalisateur américain ;
 Álvaro Barba (1984-), pilote automobile espagnol ;
 Marco Barba (1985-), son frère, aussi pilote automobile ;
 Paul Barba-Negra, réalisateur cinématographique de documentaires ;
 Renata de Barba, scénariste italienne de bande dessinées ;
 Francisco Javier Gracia Barba, maire de Villanúa en Espagne, de 1991 à 2003 ;
 Gregorio Peces-Barba, membre de l'Académie royale des sciences morales et politiques espagnole ;
 Vána Bárba (1966-), actrice et mannequin grecque.

Autres 
 Barba, petite rivière française qui coule dans le département des Vosges
 Anthyllis barba-jovis (Barbe de Jupiter), arbrisseau poussant sur le littoral méditerranéen

Références